La Tombe de Severn-Cotswold correspond à plusieurs chambres mortuaires construites à l'époque néolithique au sud-ouest de l'Angleterre et au Pays de Galles, vers 3500 ans avant notre ère.

Site archéologique en Angleterre
Site archéologique au pays de Galles